Kuej může znamenat

 Kuej (duch) () – duchové mrtvých v čínské mytologii
 Kuej (jméno) – čínské osobní jméno
 Kuej (nádoba) () – druh šangské bronzové kultovní nádoby
 Kuej (příjmení) – čínská příjmení 
 Kuej () – zkratka pro čínskou autonomní oblast Kuang-si